Uden (gemeente), een voormalige gemeente in Noord-Brabant
Uden (plaats), een plaats in de gemeente Maashorst

Personen met de achternaam Uden 
Lucas van Uden (1595-ca. 1672), een Vlaamse landschapsschilder
Jan van Uden (1942-2008), een Nederlands atleet
Mieke van Uden (1949), een Nederlands keramist en beeldhouwer
Roman Van Uden (1988), een Nieuw-Zeelands wielrenner
Bob van Uden (1999), een Nederlands professioneel gamer